It’z Icy (стилизуется как IT’z ICY) — дебютный мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Itzy. Был выпущен 29 июля 2019 года лэйблом JYP Entertainment. Альбом доступен в двух версиях: «IT’z» и «ICY» и содержит четыре трека, с заглавным треком «Icy».

Предпосылки и релиз 
В мае 2019 года известно, что группа готовится к летнему возвращению, однако, по словам JYP, дата не была окончательно утверждена. Позже официально подтвердив что они вернутся в июле.

Название первого мини-альбома Itzy было объявлено 10 июля под названием It’z Icy, и группа вернется 29-го числа того же месяца. Список треков альбома был опубликован 12 июля. 29 июля в 6 часов вечера официально был выпущен мини-альбом It'z Icy.

Композиции 
It’z Icy — это первый мини-альбом Itzy, в который вошли 3 новые песни, такие как «ICY», «Cherry», «It’z Summer» и ремиксованые версии ранее выпущенных дебютных синглов «Dalla Dalla» и «Want It?».

Заглавная песня «ICY» представляет из себя модную танцевальную песню в стиле хип-хопа, показывая, что другие не влияют на ITZY, чтобы быть уверенными в себе. Песня «ICY» была написана Пак Чин Ёном, основателем JYP Entertainment, также в написании рэпа участвовал Penomeco.

Промоушен 
International Global Media начали продвигать мини-альбом 9 июля 2019 года с помощью групповых фото-тизеров. С 14 по 18 июля были выпущены индивидуальные фото-тизеры участниц. Первый тизер музыкального видеоклипа был выпущен 24 июля. Второй и последний был выпущен на следующий день.

Музыкальное видео 
Клип на заглавный трек был выпущен в полночь того же дня. За 24 часа клип набрал 18,1 миллионов просмотров. По состоянию на апрель 2020 года, клип имеет более 142 миллиона просмотров на YouTube.

2 августа на официальном канале Itzy в YouTube было опубликовано видео танцевальной практики для «Icy».

Коммерческий успех 
5 августа It'z Icy дебютировал и достигл пика на 11 строчке в чарте US Billboard World Albums и на 19 строчке в Billboard Heatseekers Albums.

В Японии It'z Icy дебютировал на 12 и 32 строчках на чарте альбомов Oricon и в чарте Japan Hot Albums.It'z Icy также попал на 10 строчку в чарте цифровых альбомов Oricon.

Трек-лист 
Кредиты взяты с Apple Music.

Чарты

Еженедельный чарт

Годовой итоговый чарт

Победы

История релиза

Примечания 

Дебютные мини-альбомы 2019 года
Альбомы Itzy
Альбомы на корейском языке